

Patronyme 

 Marie-Catherine de Villedieu (1640-1683), écrivaine française ;
 Alexandre de Villedieu (), grammairien français ;
 Antoine Villedieu (1887-1947), homme politique français ;
 Emmanuel Villedieu (1919-1980), homme politique français ;
 Antoine Villedieu (1989-), policier et homme politique français.

Toponyme 

 Villedieu, commune française du Cantal ;
 Villedieu, commune française de la Côte-d'Or ;
 Villedieu, commune française du Vaucluse ;
 Villedieu, ancienne commune française de Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Gièvres ;
 Villedieu, ancienne commune française de la Sarthe, aujourd'hui intégrée à Chantenay-Villedieu.

Voir aussi

Villedieu au début 

Villedieu-la-Blouère, commune française de Maine-et-Loire ;
Villedieu-la-Montagne, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Haucourt
Villedieu-le-Camp, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Vercel-Villedieu-le-Camp
Villedieu-le-Château, commune française de Loir-et-Cher ;
Villedieu-lès-Bailleul, commune française de l'Orne ;
Villedieu-les-Poêles, commune française de la Manche ;
Villedieu-sur-Indre, commune française de l'Indre.

La Villedieu 

La Villedieu, commune française de la Charente-Maritime ;
La Villedieu, commune française de la Creuse ;
La Villedieu, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Terrasson-Lavilledieu ;
La Villedieu, commune française de la Lozère ;
La Villedieu-du-Clain, commune française de la Vienne ;
La Villedieu-en-Fontenette, commune française de la Haute-Saône ;
La Villedieu-lès-Quenoche, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Ruhans.

La Ville-Dieu 

La Ville-Dieu-du-Temple, commune française de Tarn-et-Garonne.

Lavilledieu 

Lavilledieu, commune française de l'Ardèche.
Terrasson-Lavilledieu, commune française de la Dordogne.